Umbellula är ett släkte av koralldjur. Umbellula ingår i familjen Umbellulidae. 

Umbellula är enda släktet i familjen Umbellulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Umbellula